Leopoldov bezeichnet

 Leopoldov, Stadt im Okres Hlohovec, Slowakei
 Festung Leopoldov, Festung und Gefängnis in der westslowakischen Stadt Leopoldov
 Leopoldov, Ortsteil von Nečtiny,  Okres Plzeň-sever, Tschechien
 Leopoldov (Rudník), Ansiedlung in der Gemeinde Rudník, Okres Trutnov, Tschechien
 Leopoldov, Ansiedlung in der Gemeinde Pohorská Ves, Okres Český Krumlov, Tschechien